Бу́рбон () — округ расположен в юго-восточном Канзасе, в центральной части Соединенных Штатов. По данным переписи 2010 года, население округа было 15 173. Самый густонаселенный город Форт-Скотт.

После поправки к Конституции Канзаса в 1986 году, в округе сохранён запрет на алкоголь (т. н. «сухой закон»). В 1992 году, после одобрения избирателями продажи алкогольных напитков, разрешена реализация через розничную сеть  отдельных напитков.

В округе произрастает один из видов ванили (бурбонская ваниль).

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 654,545 км2, из которых 1 650,065 км2 суша и 4,481 км2 или 0,270 % это водоемы.

Соседние округа

Население 
По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 15 379 жителей в составе 6 161 домашних хозяйств и 4 127 семей. Плотность населения составляет 9,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 7 135 жилых строений, при плотности застройки около 4-х строений на км2. Расовый состав населения: белые — 94,06 %, афроамериканцы — 3,08 %, коренные американцы (индейцы) — 0,84 %, азиаты — 0,36 %, гавайцы — 0,05 %, представители других рас — 0,28 %, представители двух или более рас — 1,33 %. Испаноязычные составляли 1,29 % населения независимо от расы.

В составе 30,50 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 54,50 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 9,20 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 33,00 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 29,00 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 14,90 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,44 человека, и средний размер семьи 3,01 человека.

Возрастной состав округа: 25,80 % моложе 18 лет, 9,50 % от 18 до 24, 24,20 % от 25 до 44, 22,30 % от 45 до 64 и 22,30 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 38 лет. На каждые 100 женщин приходится 93,00 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 88,50 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 31 199 USD, на семью — 39 239 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 27 043 USD против 20 983 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 16 393 USD. Около 9,50 % семей и 13,50 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 18,00 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 13,40 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Литература 
 History of Bourbon County, Kansas: To the Close of 1865 ; Thomas F. Robley; 269 pages; 1894.
 Standard Atlas of Bourbon County, Kansas ; Geo. A. Ogle & Co; 67 pages; 1920.
 An Illustrated Historical Atlas of Bourbon County, Kansas ; Edwards Brothers of Missouri; 55 pages; 1878.
 Kansas : A Cyclopedia of State History, Embracing Events, Institutions, Industries, Counties, Cities, Towns, Prominent Persons, Etc; 3 Volumes; Frank W. Blackmar; Standard Publishing Co; 944 / 955 / 824 pages; 1912. (Volume1 — 54MB PDF), (Volume2 — 53MB PDF), (Volume3 — 33MB PDF)
 History of the State of Kansas ; William G. Cutler; A.T. Andreas Publisher; 1883/1976.

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт правительства округа Бурбон, штат Канзас 
  Национальная ассоциация округов США 
  Bourbon County — Directory of Public Officials
  Информация по округу Бурбон, штат Канзас
  Современная географическая карта округа Бурбон, штат Канзас 
  Историческая географическая карта округа Бурбон, штат Канзас 
  Географическая карта современных автомобильных дорог округа Бурбон, штат Канзас 
  Ретроспективная карта автомобильных дорог округа Бурбон, штат Канзас 
  Географическая карта современных железных дорог округа Бурбон, штат Канзас 
  Географическая карта 1996 года железных дорог округа Бурбон, штат Канзас 
  Географическая карта 1915 года железных дорог округа Бурбон, штат Канзас 

Округа Канзаса